Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych "POLMED" – polska organizacja w branży wyrobów medycznych.

Założona w 2002 roku przez producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych, zrzeszonych wcześniej w Stowarzyszeniu Producentów i Dystrybutorów Sprzętu Medycznego. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wyrobów Medycznych z siedzibą w Brukseli.

Izba reprezentuje firmy członkowskie przed różnymi instytucjami, takimi jak samorządy, instytucje społeczne czy organy administracji rządowej.

Polmed wypowiada się na temat praktyki gospodarczej, aktów prawnych i ich projektów, oraz proponuje własne rozwiązania. Prowadzi szkolenia i doradztwo. Poprzez uczestnictwo w kampaniach społecznych, wspiera dostęp do innowacji w medycynie.

Linki zewnętrzne 
 strona internetowa Polmedu

Polskie przedsiębiorstwa medyczne
Izby gospodarcze
Gospodarka Polski